De vier jaargetijden, van Antonio Vivaldi
The Four Seasons (Vlak), een compositie van Kees Vlak
The Four Seasons (album), een jazzalbum uit 1990 van Toshiko Akiyoshi
Four Seasons in One Day, een nummer van Crowded House
The Four Seasons (groep), een Amerikaanse popgroep
The Four Seasons (film), een film uit 1981 van Alan Alda
The Four Seasons (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie uit 1984
Four Seasons (televisieserie), een Britse miniserie uit 2008/2009
Four Seasons Hotels and Resorts, een hotelketen
Four Seasons Centre, een gebouw in Toronto